Deux sièges portent ce nom :
 Siège de Takatō (1545)
 Siège de Takatō (1582)

Homonymie de sièges